Александр Сергеевич Александров
 Александров, Александр Сергеевич (род. 1950) — старший тренер женской сборной России по спортивной гимнастике.
 Александров-Серж, Александр Сергеевич (1892—1966) — русский, советский артист цирка, конный акробат, дрессировщик, педагог. Александров. Александр Сергеевич (1949—2009) — артист Санкт-Петербургского государственного драматического театра «На Литейном», заслуженный артист РФ (1994).